Grossegger ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Grossegger (* 1963), österreichische Biathletin
 Sven Grossegger (* 1987), österreichischer Biathlet